Балканский легкоатлетический чемпионат или Балканские игры — это региональные соревнования по легкой атлетике, проводимые между странами Балканского полуострова и организуемые Balkan Athletics. Первые игры были проведены в Афинах в 1929 году, а последние — в Стара-Загоре в 2018 году.

Организаторы 
Игры 1929 года были неофициальными и были организованы Федерацией лёгкой атлетики Греции (SEGAS). Они стали официальными после 1930 года, с тех пор проводятся регулярно, за исключением периода 1940—1953 годов. (в это время игры были приостановлены из-за Второй мировой войны и послевоенных беспорядков). В 1946 и 1947 годах были организованы неофициальные игры под названием Balkan and Central European Games, в них также участвовали Чехословакия, Польша и Венгрия.

SEGAS также сыграла важную роль в проведении Балканского чемпионата по легкой атлетике в помещении в 1994 году — события, связанного с основным чемпионатом.

Страны, участвующие в турнире

Региональные 
  (с 1929)
  (с 1929)
  (с 1929)
  (с 1931)
  (с 1946)
  (с 1992)
  (с 1992)
  (с 1992)
  (с 1992)
  (с 2006)
  (с 2006)
  (с 2016)

Страны-участницы из других регионов 
 (с 1992)
 (с 2013)
 (с 2014)
 (с 2014)
 (с 2015)
 (с 2016)
 (с 2016)
 (с 2017) 
 (с 2018)

Страны, существовавшие ранее 
  Королевство Югославия (1929—1940) Социалистическая федеративная республика Югославия (1953—1990)
  Сербия и Черногория (1992—2005)

Проведённые соревнования

Рекорды турнира

Женщины

Инцидент, связанный с именем чемпиона по толканию ядра 1940 года 
Чемпионом по толканию ядра в 1940 году стал Арат Арарат (Arat Ararat) из Турции. Настоящее имя этого спортсмена — Сократ Иоаннидис, он родился в Стамбуле. Из-за политических конфликтов между Турцией и Грецией в то время турки решили, что более корректно изменить имя спортсмена на Арат Арарат. Под этим именем он и прославился в спортивных кругах.

Примечания

См. также 
 Балканский кубок

Ссылки 
 Балканские игры 
 Сайт Balkan Athletics 

Страницы с непроверенными переводами
Балканский полуостров
Международные соревнования по лёгкой атлетике
Лёгкая атлетика в Европе